Натуральне число 1143
 1143 рік до нашої ери
 1143 рік нашої ери